Predești se poate referi la:

Predești, Dolj
Predești, Prahova
Predești, Vâlcea

Vezi și 
Predeal (dezambiguizare)
Predescu

Toponime românești